Fiji Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Fiji Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 11–12 lutego 2000 roku w Suvie będąc szóstym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Z powodu kłopotów finansowych organizacja turnieju stanęła pod znakiem zapytania, zostały one jednak przezwyciężone.

Zawody były szóstym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Ogłoszenie składów grup i terminarza rozgrywek nastąpiło 7 lutego 2000 roku, składy zespołów podano natomiast na dzień przed rozpoczęciem turnieju.

Zawody przebiegały pod dyktando czołowej czwórki cyklu, a w finale ponownie spotkali się reprezentanci Nowej Zelandii i Fidżi. Lepsi okazali się Nowozelandczycy, którzy dzięki zwycięstwu zrównali się punktami z Fidżyjczykami w klasyfikacji generalnej.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Fiji Sevens
Fidżi w XX wieku